Le monument du souvenir peut faire référence à plusieurs monuments dont :

 le monument du souvenir à Luxembourg-Ville ;
 le monument du souvenir au cimetière du Père-Lachaise à Paris ;
 le monument du souvenir au cimetière parisien de Bagneux dans les Hauts-de-Seine.

Homonymie de monument